Ogbu est un nom propre nigérian qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Derick Ogbu, footballeur nigérian ;
 , anthropologue nigérian ;
 Igoh Ogbu, footballeur nigérian ;
 , footballeur nigérian.

Patronyme nigérian